La Serie A1 1996-1997 è stata la 78ª edizione del massimo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto.

Il CUS Pescara ha conquistato il suo secondo titolo nazionale superando in finale il Posillipo (imbattuto in regular season) nella ripetizione della finale del campionato precedente.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale scudetto

Verdetti
 Pescara Campione d'Italia
 Nervi e Leonessa BS retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1996-97

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1996
Sport acquatici nel 1997
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto